Nemesis kan avse:

 Nemesis, i den grekiska mytologin, en ande av gudomlig vedergällning mot dem som dukar under för hybris
 Ärkefiende, huvudfienden till en figur i ett skönlitterärt verk
 Nemesis divina, en litterär premiss i epik

Astronomi
 128 Nemesis, en asteroid i asteroidbältet
 Nemesis (hypotetisk stjärna), en hypotetisk dvärgstjärna eller brun dvärg i en avlägsen omloppsbana runt Solens

Film och television
 Star Trek: Nemesis, en film från 2002, den 10:e Star Trek-filmen
 Nemesis (film), en science fiction-film från 1992
 "Nemesis" (Star Trek: Voyager), avsnitt 4 av säsong 4 av science fiction-serien från 1995
 "Nemesis" (Stargate SG-1), avsnitt 22 av säsong 3 av science fiction-serien från 1997
 Nemesis, FN-organisationen som The Champions arbetade för i det brittiska TV-spiondramat från 1960-talet

Litteratur
 Nemesis (seriefigur), namnet på flera seriefigurer
 Nemesis (pjäs), av Alfred Nobel
 Nemesis (roman av Isaac Asimov), en science fiction-roman från 1989
 Nemesis (roman), en deckare från 1971 av Agatha Christie.
 Nemesis (roman av Jo Nesbø), en deckare från 2002 i Harry Hole-serien
 Nemesis (Angel-roman), en roman från 2004 baserad på Angel-serien
 Nemesis (roman av Philip Roth), en dramaroman från 2010
 Nemesis (roman av Lindsey Davis), en historisk kriminalroman från 2010 i Falco-serien
 Nemesis, en fantasyserie från 2004 av Wolfgang Hohlbein
 Nemesis, en fantasyroman från 1989 i Indigo-serien av Louise Cooper
 Nemesis, en thrillerroman från 1998 av Bill Napier
 Exile of the Eons, en science fiction-novell från 1950 av Arthur C. Clarke, senare kallad "Nemesis"
 Nemesis, en Warhammer 40 000-roman i Horus Heresy-serien

TV-spel
 Nemesis, Game Boy-spel från 1990
 Resident Evil 3: Nemesis, ett TV-spel från 1999 av Capcom, tredje i Resident Evil-serien
 Nemesis (Resident Evil), också känd som Pursuer, en fiktiv figur i Resident Evil-universumet
 Zork Nemesis: The Forbidden Lands, ett äventyrsspel från 1996, 11:e i Zork-serien från 1977
 Nemesis, vissa versioner av Gradius-serien av arkad, konsol och handhållna TV-spel
 Nemesis, ett monster i TV-spelet Dark Sector från 2008 av Digital Extremes

Musik
 Nemesis (musikgrupp), ett sydkoreanskt rockband
 Nemesis (popmusikduo)
 Nemesis (rappare)
 Nemesis (elektronisk musikband)
 Nemesis Records, ett skivbolag
 Nemesis, ett svenskt band med Leif Edling
 Nemesis (musikalbum av Grip Inc.), av Grip Inc.
 Nemesis (musikalbum av Two Steps From Hell)
 "Nemesis", en sång av Arch Enemy på albumet Doomsday Machine
 "Nemesis", en sång av Cradle of Filth på albumet Nymphetamine
 "Nemesis", en sång av David Gray på albumet Draw the Line
 "Nemesis", en sång av Aaron Parks på albumet Invisible Cinema
 "Nemesis", en sång av Shriekback på albumet Oil & Gold
 "Nemesis", en sång av TheStart på albumet Shakedown!
 "Nemesis", en sång av VNV Nation på albumet Judgement
 "Nemesis", en sång av Fossils (Bengali Band)

Skepp
 , namnet på flera skepp i Royal Navy
 , ett fartyg i amerikanska flottan
 Nemesis (1839), ett brittiskt krigsfartyg i Honourable East India Company, som användes i första opiumkriget

Övrigt
 Nemesis (operativsystem), ett avvecklat grafiskt operativsystem
 Nemesis (berg- och dalbana), Europas första inverterade berg- och dalbana som öppnades 1994 vid Alton Towers, England.
 Nemesis, ett släkte av kräftdjur.
 Nemesis (damspel), en pjäsmotor
 Nemesis (Magic: The Gathering), en expansionsdel av fantasysamlarkortet Magic: The Gathering från 2000
 Nemesis (rollspel), ett tärningsspel från 2006 med skräcktema
 Nemesis (Transformers), ett Decepticon-rymdskepp i det fiktiva Transformers-universumet
 Bowler Nemesis, ett off road-racingfordon
 Sharp Nemesis, ett racingflygplan
 Operation Nemesis, en armenisk militäroperation på 1920-talet
 Nemesis Prime, flera fiktiva figurer i Transformers-universumet
 Nemesis Enforcer, en fiktiv figur i G.I. Joe-universumet
 AN/AAQ-24 Nemesis, ett directed infrared countermeasure-system för flygplansförsvar
 En klassificering av känslor i Aristoteles Nicomachean Ethics
 Nemesis, en fiktiv planet i japanska äventyrsserien Sailor Moon